Denumirea de Dropla se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dropla, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Dropla, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici.